«Горбун из Нотр-Дама» () — 34-й анимационный полнометражный фильм студии Дисней, вышедший 21 июня 1996 года. Фильм основан на романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831), но в сюжет был внесен ряд изменений. Действие концентрируется на красивой цыганке-танцовщице Эсмеральде, сильном и влиятельном судье Клоде Фролло, который преследует её и тайно влюблён, горбатом звонаре собора Парижской Богоматери Квазимодо, и молодом Капитане Фебе, также влюблённом в Эсмеральду.

Продюсером фильма выступил Дон Хан, занимавшийся продюсированием мультфильмов «Красавица и Чудовище» (1991) и «Король Лев» (1994), а режиссёрами — Кирк Уайз и Гари Труздейл, которые режиссировали первый из этих фильмов. Композитор и автор музыки песен — Алан Менкен, автор слов песен — Стивен Шварц.

Персонажи были озвучены такими актёрами, как Том Халс, Деми Мур, Кевин Клайн, Пол Кендел, Джейсон Александер, Чарльз Кимбро, Дэвид Огден Стайерс, Тони Джей и Мэри Уайкс (её последняя роль в кино). Мультфильм принадлежит к эре под названием «Ренессанс Дисней» — десятилетию между 1989 и 1999 годами, когда Дисней создавал успешные анимационные фильмы, привлекая многочисленную аудиторию и вызывая интерес критиков. Сиквел к фильму, «Горбун из Нотр-Дама 2» вышел в 2002 году. Этот мультфильм получил рейтинг G от MPAA, и рейтинг U от British Board of Film Classification в Великобритании. Несмотря на такие рейтинги, фильм был признан одной из самых мрачных картин студии Диснея.

Сюжет 
Действие происходит в Париже в 1482 году. Горбун Квазимодо — звонарь в церкви Собора Парижской Богоматери. Он сирота, у него нет друзей, кроме живых гаргулий Виктора Гюго и Лаверн. Его опекуном является Клод Фролло, судья и очень религиозный человек, ненавидящий «нечистых» простолюдинов. Он запрещает Квазимодо выходить из башни. В ежегодный парижский фестиваль дураков, гаргульи убеждают Квазимодо выйти. На площади он видит танец цыганки Эсмеральды и восхищается её красотой.

Горожане начинают издеваться над Квазимодо и смеяться над его уродством, но цыганка заступается за него. В это время, Фролло (Судья) принимает нового военного (Капитан) Феба и судья замечает Эсмеральду и велит схватить её, но она скрывается в Соборе Парижской Богоматери. Феб преследует цыганку, но в итоге отпускает. Между ними (Фебом и Эсмеральдой) возникают чувства. Фролло окружает собор стражей, не давая цыганке сбежать. Он хочет добиться любви Эсмеральды или казнить её. Квазимодо помогает Эсмеральде сбежать, и она оставляет ему на память медальон-карту.

Фролло приказывает сжечь дома в Париже и обвиняет Феба в неверности, когда тот отказывается это делать. Тот сбегает, однако получает ранение. Эсмеральда забирает его в собор и ухаживает за ним. Их чувства начинают крепнуть. Тем временем Фролло лжёт Квазимодо, что узнал, где находится тайное укромное место цыган — Двор Чудес. Феб и Квазимодо предупреждают цыган об опасности, но проследивший за ними Фролло арестовывает всех. На следующий день Фролло собирается сжечь Эсмеральду, как ведьму, на костре. Он предлагает ей свободу в обмен на её любовь, но она с презрением плюёт ему в лицо.

Видя, как жгут Эсмеральду, Квазимодо освобождается от оков и пытается спасти её. Парижане под руководством Феба начинают восстание. Фролло врывается в собор и пытается убить Квазимодо и Эсмеральду. Решив, что он победил, Фролло признаётся, что это он убил мать Квазимодо, и уже готовится убить героев, однако падает с башни в огонь. Квазимодо тоже падает, но Феб успевает подхватить его. Квазимодо понимает, что Феб и Эсмеральда любят друг друга, и смиряется с этим. В свою очередь, Эсмеральда помогает Квазимодо выйти из церкви и наконец войти в общество. Теперь горожане больше не боятся Квазимодо и не издеваются над ним.

Персонажи 
 Квазимодо (озвучивает Том Халс) — главный герой и 20-летний храбрый и милосердный звонарь Собора Парижской Богоматери. Имеет большой горб и некрасивое лицо, отчего судья Фролло всегда говорит ему, что он (то есть Квазимодо) уродлив и никогда не будет принят миром. Вначале песня предлагает зрителям судить самим, «кто чудовище, а кто человек».
 Эсмеральда (озвучивает Деми Мур, поёт Хайди Молленхауер) — красивая, умная и великодушная цыганка-танцовщица, которая становится другом Квазимодо и показывает ему, что его душа действительно прекрасна, даже если его тело уродливо. Независима и ненавидит то, как власть преследует цыган. В течение фильма Эсмеральда ищет правосудие для своих людей. Она влюбляется в капитана Феба и помогает Квазимодо понять, что цыгане — хорошие люди. «Эсмеральда» — португальская версия прилагательного «изумрудный». Возможно, поэтому режиссёры решили дать героине «изумрудные» зелёные глаза.
 Клод Фролло (озвучивает Тони Джей) — хозяин Квазимодо, министр правосудия и главный антагонист мультфильма. Лицемерный религиозный фанатик. Ненавидит цыган, потому что в его представлении они — нечистая сила. Одновременно ненавидит и испытывает влечение к Эсмеральде, характерный пример комплекса Малонны и Блудницы. Не видит зла в своих деяниях, считая, что действует во имя Бога, даже несмотря на то, что архидьякон часто не одобряет его действия. Однако в песне Фролло «На костёр» хор припевает ему «mea culpa» («моя вина»). Возможно, это означает, что он всё же знает истинную суть своих действий.
 Феб де Шатопер (озвучивает Кевин Клайн) — солдат, ставший охранником судьи Фролло и капитаном гвардии. Добрый, справедливый и смелый человек. Тоже влюбляется в Эсмеральду и позже женится на ней. Имеет коня Ахилла.
 Клопен (озвучивает Пол Кендел) — цыганский барон. Рассказывает историю зрителям.
 Виктор, Гюго и Лаверн (озвучивают Чарльз Кимбро, Джейсон Александер и Мэри Уайкс соответственно) — горгульи, ставшие близкими друзьями Квазимодо. На DVD в аудиокомментарии к фильму Труздейл, Уайз и Хан заметили, что горгульи могут существовать лишь в воображении Квазимодо, но во втором фильме их видит и Мадлен (его девушка).
 Это была последняя роль Мэри Уайкс (Лаверн) в кино. Она умерла от рака, не закончив работу над фильмом. Джейн Уитерс записала последние диалоги Лаверн и озвучила её во втором фильме.
 Архидьякон (озвучивает Дэвид Огден Стайерс) — священнослужитель, помогающий многим людям в фильме, включая Эсмеральду. В отличие от Фролло, он добрый, мудрый и мягкий. Появляется в начале фильма, когда призывает судью покаяться за убийство матери Квазимодо. Архидьякон не одобряет большинство действий Клода, а в кульминации фильма последний в гневе открыто бросает ему вызов и толкает с лестницы.

Создатели

Музыка 

Саундтрек фильма включает в себя музыкальную партитуру, написанную Аланом Менкеном, и песни, написанные Менкеном и Стивеном Шварцем:
 «Колокола собора Нотр-Дам» () для Клопена;
 «День прожить мне там» () для Квазимодо и Фролло;
 «Вверх дном» () для Клопена;
 «Боже, помоги отверженным» () для Эсмеральды;
 «Райский свет» () и «Адское пламя» () для Квазимодо, архидьякона и Фролло;
 «Ей нужен ты» () для горгулий;
 «Двор Чудес» () для Клопена и цыган.

Три песни, написанные для фильма, были удалены во время процесса съёмок: «Там, где чудеса», «При луне» и «Когда-нибудь». Последняя из них могла заменить песню Эсмеральды «Боже, помоги отверженным». Хоть и не включённую в фильм, песню «Когда-нибудь» можно услышать в конце в титрах, в исполнении R&B группы All-4-One. Лоис Мигель записал версию этой песни для Латинской Америки на испанском языке, песня стала хитом в Мексике.

Действующие лица и исполнители

Прокат 
«Горбун из Нотр-Дама» вышел в прокат 21 июня 1996 года. В первый уикэнд фильм занял второе место по национальным кассовым сборам, собрав 21 млн долларов.
Затем рейтинг фильма несколько снизился, в США сборы составили чуть больше 100 млн долларов, а в мире — 325 млн долларов. Хотя фильм не смог обойти своих предшественников — «Красавицу и Чудовище» (1991), «Аладдина» (1992), «Короля Льва» (1994) и «Покахонтас» (1995), он смог превзойти фильмы, вышедшие в предыдущую декаду, такие, как «Русалочка» (1989) и «Геркулес» (1997).

Критика 
Фильм получил множество положительных отзывов. В то же время он подвергся негативной критике со стороны поклонников романа Виктора Гюго, недовольных изменениями, которые сделал Дисней. Так, ведущий исследователь творчества Гюго , обвинил студию Дисней в упрощении, редакции и цензуре романа во многих аспектах, включая личности персонажей.
Позднее было отмечено, что аниматоры «не имеют достаточно уверенности в своих ощущениях» и этот фильм «возвращается к стереотипам» («falls back on clichés»).

Награды 
 BMI
 BMI Film Music Award

 Satellite Awards
 За лучшую анимацию

 Oscar Academy Awards
 За лучшую музыку

 54th Golden Globe Awards
 Best Original Score

 Young Artist Award
 Лучший семейный фильм
Фильм в настоящее время имеет рейтинг 73 % на Rotten Tomatoes.

 Золотая малина 1997 год
 Номинации: Худший блокбастер (фильм, собравший более 100 млн долларов).

Продолжение 
В 2002 году на VHS и DVD вышло продолжение «Горбун из Нотр-Дама II». Сюжет концентрируется на Квазимодо, который продолжает звонить в колокол в Соборе Парижской Богоматери с помощью Зефира, сына Эсмеральды и Феба. Также он встречает девушку Мадлен и влюбляется в неё. Она приехала в Париж вместе со злым хозяином цирка, Сарушем. Дисней решил, что нужно выпустить более весёлый и подходящий для детей сиквел в сравнении с мрачным оригинальным фильмом.

Ремейк 
Ремейк в живом действии был анонсирован в январе 2019 года. Сценарий будет написан , а также Алан Менкен и Стивен Шварц вернутся, чтобы написать музыку к фильму. Джош Гэд,  и  собираются продюсировать фильм, и Гэд, возможно, будет играть Квазимодо. В фильме будут использованы элементы как мультфильма, так и романа Виктора Гюго. В январе 2021 года Гад заявил, что проект все ещё находится в разработке и что он и студия «приближаются» к тому, чтобы воплотить его в жизнь.

Другие проекты

Адаптации 
 Disney Comic Hits #11, издаваемый студией Marvel Comics, опубликовал две истории, основанные на фильме.

 Фильм был адаптирован в более мрачное, готическое музыкальное производство, переписан и срежиссирован Джеймсом Лепином и поставлен в «Disney theatrical branch» в Берлине, Германия. Мюзикл «Der Glöckner von Notre Dame» (Звонарь из Нотр-Дама) был очень успешен и ставился в театре с 1999 до 2002 года до закрытия.
 Также обсуждался американский ремейк мюзикла, он был подтвержден композитором Аланом Менкеном в ноябре 2010 года.

Видеоигры 
 В 1996 году одновременно с релизом фильма, «Горбун из Нотр-Дама: Topsy Turvy Games» была выпущена видеоигра для ПК и Game Boy, коллекция мини-игр, основанная на Фестивале дураков.

Kingdom Hearts 
 Японский игровой журнал Famitsu объявил на первой вечеринке «Square Enix Premier Party», что мир, основанный на «Горбун из Нотр-Дама». появится в серии игр Kingdom Hearts в ожидаемой Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance, это сделало мир мультфильма «Горбун из Нотр-Дама» первым миром, присутствие которого в игре было подтверждено.

Примечания

Ссылки 

 The Hunchback of Notre Dame на сайте Big Cartoon Database

Комедийные фильмы на религиозную тему
Исторические мультфильмы о XV веке
Фильмы о Париже
Трагикомедийные фильмы США
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Музыкальные мультфильмы США
Экранизации романа «Собор Парижской Богоматери»
Мультфильмы-драмы
Мультфильмы Кирка Уайза
Мультфильмы Гари Труздейла
Рисованные мультфильмы США 1996 года
Фильмы с музыкой Алана Менкена
Мультфильмы Ренессанса Диснея
Мультфильмы Walt Disney Animation Studios
Фильмы, спродюсированные Доном Ханом
Фильмы по сценариям Тэба Мёрфи
Фильмы по сценариям Ирен Меччи
Фильмы по сценариям Боба Цудикера
Фильмы по сценариям Нони Уайт
Фильмы по сценариям Джонатана Робертса
Мультфильмы по сценариям Барни Мэттинсона